Atmore – comune degli Stati Uniti d'America
Atmore – villaggio del Canada